Hörburger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hörburger (1886–1978), niederländischer Fußballspieler, Zwillingsbruder von Arnold Hörburger
 Arnold Hörburger (1886–1966), niederländischer Fußballspieler
 Daniela Hörburger, deutsche Biathletin
 Franz Hörburger (1882–1974), österreichischer Autor, Schuldirektor und Landesschuldirektor